Капчеви са голям български род от град Охрид, Северна Македония.

Капчеви са стара охридска фамилия, която в миналото се родеела с Шурбанови, Зарчеви и Спространови. Първият известен представител на фамилията е Георги Капчев, участник в отредите на Джузепе Гарибалди. През 50-те години на XIX век Христо Капчев е сред богатите български първенци в Охрид и е член на училищното настоятелство. През 60-те години Георги Илиев Капчев, може би същия гарибалдиец, поддържа връзки с руския консул във Варна Александър Рачински. Брат му Иван Илиев Капчев е член на въстаническия щаб на Кресненско-Разложкото въстание. Синът на Иван Капчев - Георги Иванов Капчев (1868 – 1936) е виден македонски емигрантски деец.

Родословие

Бележки